Dampfhorn ist ein heute kaum mehr gebräuchlicher Begriff. Er steht für:
 Kerzenlöscher
 Adlernase, bildlich eine markante, große Nase
 Rohrdommel (wegen ihres markanten Schnabels)